Premier Liha w piłce nożnej 2015/16 – XXV edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych ukraińskiej klubowej piłki nożnej. Sezon rozpoczął się 25 lipca 2015, a zakończył w maju 2016. Dynamo Kijów skutecznie obroniło tytułu mistrza Ukrainy.

Drużyny 

Zespoły występujące w Premier Lidze 2015/2016:
 Czornomoreć Odessa
 FK Dnipro
 Dynamo Kijów  
 Howerła Użhorod
 Karpaty Lwów
 Metalist Charków
 Metałurh Zaporoże
 FK Ołeksandrija 
 Olimpik Donieck
 Stal Dnieprodzierżyńsk 
 Szachtar Donieck
 Wołyń Łuck
 Worskła Połtawa
 Zoria Ługańsk

Uwagi
  – zespoły, które awansowały z Pierwszej ligi edycji 2014/2015.

Rozgrywki

Tabela

Wyniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2Premier-liha anulowała od rundy 17 wszystkie mecze z Metałurhiem Zaporoże z powodu niewystarczającej ilości zarejestrowanych piłkarzy w klubie.

Miejsca po danych kolejkach

Stadiony

Trenerzy, kapitanowie i sponsorzy 

Uwagi:
 Jako sponsora technicznego należy rozumieć firmę, która dostarcza danemu klubowi stroje i sprzęt niezbędny do gry
 Jako sponsora strategicznego należy rozumieć firmę, która reklamuje się na klatce piersiowej koszulki meczowej

Najlepsi strzelcy 
Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2016

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Ukraiński Futbol od Dmitrija Troszczija 
 Archiwum Mistrzostw na stronie UkrSoccerHistory 
 Statystyki na RSSSF 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Ukrainie
2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
2015 na Ukrainie
2016 na Ukrainie